

Persone 
 Christianus Cornelius Uhlenbeck (1866-1951) – glottologo olandese
 Eugenius Marius Uhlenbeck (1913-2003) – linguista olandese
 George Eugene Uhlenbeck (1900-1988) – fisico olandese naturalizzato statunitense
 Karen Uhlenbeck (1942) – matematica statunitense

Altro
 9687 Uhlenbeck – asteroide della fascia principale